Marlboro Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Marlboro Township (New Jersey)
 Marlboro Township (Delaware County, Ohio)
 Marlboro Township (Stark County, Ohio)